Kebon Jeruk (onderdistrict), een onderdistrict van Jakarta Barat in het westen van Jakarta, Indonesië
 Kebon Jeruk (Kebon Jeruk), , een plaats in het Indonesische onderdistrict Kebon Jeruk
 Kebon Jeruk (Andir), , een plaats in het Indonesische onderdistrict Andir